Ildo Enrique Maneiro Ghezzi (Mercedes, 4 de agosto de 1947) é um treinador de futebol e ex-futebolista uruguaio. Atuava como meio-campista.

Carreira

Clubes 
Entre 1965 e 1973, destacou-se com a camisa do Nacional, onde conquistou sete edições do Campeonato Uruguaio (1966, 1969, 1970, 1971 e 1972), desempenho que o levou à França, onde atuou pelo Lyon entre 1973 e 1976, fazendo 13 gols em 85 partidas. Levou apenas um título pelos Gones: a Supercopa da França de 1973. 

Maneiro regressou ao Uruguai ainda em 1976, desta vez para defender o maior rival do Nacional, o Peñarol, onde jogou até sua aposentadoria, três anos depois - ainda conquistaria o Campeonato Uruguaio em 1978 e 1979.

Seleção Uruguaia
Preterido por Ondino Viera para a Copa de 1966, Maneiro teria sua primeira convocação para a Seleção do Uruguai em 1970, ano em que disputou sua única Copa do Mundo - não foi convocado para a Copa de 1974 e a Celeste Olímpica não se classificou para a Copa de 1978.

Até 1979, foram 33 partidas disputadas, com três gols marcados.

Carreira como treinador
Maneiro faria sua estreia como treinador de futebol apenas em 1988, nove anos após sua despedida como jogador, exercendo a função no Danubio.

Em 1990, treinou a equipe espanhola do Real Zaragoza, onde permaneceu por uma temporada. Assumiu o comando da Seleção Uruguaia na fase final das eliminatórias para a Copa de 1994, com o objetivo de classificar a Celeste para o torneio, mas o time não obteve a vaga. Após deixar o comando da seleção, ficou dez anos sem treinar até ser contratado pelo Progreso, onde permaneceu até 2006.

A última equipe treinada por Maneiro foi o Bella Vista, onde trabalhou até 2008.

Naturais de Mercedes (Uruguai)
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Nacional de Football
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Jogadores da Copa América de 1979
Treinadores de futebol do Uruguai
Treinadores da Seleção Uruguaia de Futebol